Bowdon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bowdon (Georgia)
Bowdon (North Dakota)